Yüksək Liqa 2021/2022 − 30. sezon mistrzostw Azerbejdżanu w piłce siatkowej zorganizowany przez Azerbejdżański Związek Piłki Siatkowej (Azərbaycan Voleybol Federasiyası, AVF). Zainaugurowany został 2 grudnia 2021 roku i trwał do 20 kwietnia 2022 roku.

Rozgrywki zostały przywrócone po jednym sezonie przerwy spowodowanej pandemią COVID-19. Uczestniczyło w nich 5 drużyn.

W najwyższej lidze Azerbejdżanu rywalizacja toczyła się w ramach czterech rund. W każdej rundzie drużyny rozgrywały między sobą po jednym spotkaniu. Mecze odbywały się w hali sportowej siatkarskiego klubu Murov oraz w Olimpijskim Centrum Sportowym Sərhədçi.

Po raz pierwszy mistrzem Azerbejdżanu został klub Murov, drugie miejsce zajął zespół Neftçi, natomiast trzecie miejsce – MOİK.

W sezonie 2021/2022 żaden klub z Azerbejdżanu nie uczestniczył w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
W najwyższej siatkarskiej lidze Azerbejdżanu (Yüksək Liqa) uczestniczyło 5 drużyn. Rozgrywki składały się z czterech rund. W każdej rundzie drużyny rozgrywały między sobą po jednym spotkaniu. Klasyfikacja końcowa ustalana była na podstawie liczby punktów zdobytych przez poszczególne zespoły po rozegraniu wszystkich meczów.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe 
Rozgrywki odbywały się w dwóch halach: hali sportowej siatkarskiego klubu Murov (Murov voleybol klubunun idman zalında) w Biləcəri (Baku) oraz w Olimpijskim Centrum Sportowym Sərhədçi (Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzi) w Baku. W hali siatkarskiego klubu Murov rozegrane zostały wszystkie mecze I i IV rundy oraz mecze kolejek 10-13, natomiast w Olimpijskim Centrum Sportowym Sərhədçi – wszystkie spotkania II rundy (z wyjątkiem 10. kolejki) oraz mecze 14. i 15. kolejki.

Rozgrywki

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela 

Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów; 5. bilans w bezpośrednich spotkaniach.Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pktLegenda: M – mistrzostwo Azerbejdżanu

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich
Piłka siatkowa w Azerbejdżanie
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Azerbejdżanie
2022 w Azerbejdżanie